Der Begriff Aoede bezeichnet
 altgriechische Sänger und Dichter volkstümlicher Epen, siehe Aöde.
 einen der kleinen äußeren Monde des Planeten Jupiter, siehe Aoede (Mond).
 eine der Musen aus der griechischen Mythologie, siehe Aoide.